Sójka bezeichnet geografische Objekte in Polen:
 Sójka (Kobyla Góra), Ort der Gmina Kobyla Góra im Powiat Ostrzeszowski, Woiwodschaft Großpolen
 Sójka (Stawiguda), Weiler der Gmina Stawiguda im Powiat Olsztyński,  Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Soykamühle, 1938 bis 1945 Eichelmühle, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Sójka (Berg), Berg des Waldenburger Berglands, bis 1945 Spitzberg